Lecoultre peut désigner :

Patronyme 
 Frédéric Lecoultre (1923-2017), chanteur français ;
 Jean Lecoultre (né en 1930), artiste peintre suisse, Le Chenit (Canton de Vaud) ; 
 John-Francis Lecoultre (1905-1990), peintre, sculpteur et mosaïste suisse, Clarens (Canton de Vaud) ; 
 Mireille Cifali, née Lecoultre en 1946, universitaire et psychanalyste suisse, Le Chenit (Canton de Vaud).

Entreprise 
Jaeger-LeCoultre, entreprise et marque d'horlogerie suisse, Le Chenit (Canton de Vaud)

Homonymie de patronyme